Žerotínovo náměstí má více měst:

 Žerotínovo náměstí (Brno) 
 Žerotínovo náměstí (Ivančice)
 Žerotínovo náměstí (Olomouc)
 Žerotínovo náměstí (Přerov)
 Žerotínovo náměstí (Třebíč)
 Žerotínovo náměstí (Velké Bílovice)